Itirapina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itirapina (ort), São Paulo, 
 Itirapina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar